Chakra è l'adattamento in lingua inglese del termine sanscrito cakra e significa disco o ruota. Nell'accezione più diffusa sono detti cakra i centri di energia vitale del corpo che governano funzioni organiche e mentali, contemplati dalle tradizioni tantriche e yoga.

Religioni orientali
 Sudarshana Chakra – arma a forma di disco della divinità indiana Nārāyaṇa
 Chakram – arma indiana a forma di disco derivata dal Sudarshana Chakra
 Chakri – nome e simbolo della dinastia regnante di Thailandia, il simbolo rappresenta l'unione del disco di Narayana e del tridente di Shiva, detto trisula e spesso abbreviato tri in lingua thai.
 Dharmacakra – la ruota del Dharma (gli insegnamenti del Buddha), i cui raggi possono variare di numero e rappresentano dei significati specifici
 Ashoka Chakra – versione della ruota dharmachakra con 24 raggi, che compare nella bandiera dell'India
 Cakravartin –  termine sanscrito della tradizione di Induismo, Buddhismo e Giainismo, che significa sovrano universale (letteralmente: "sovrano le ruote del cui carro girano ovunque")

Intrattenimento
 Chakra (film) – film indiano del 1981
 Chakra (Naruto) – forma di energia utilizzata nel manga ed anime Naruto
Chakra (programma televisivo) – trasmissione condotta da Michela Murgia

Informatica
 Chakra (motore JScript) – motore JScript sviluppato da Microsoft per il browser Web Internet Explorer 9
 Chakra (sistema operativo) – distribuzione GNU/Linux gratuita

Altro
 Param Vir Chakra – onorificenza militare indiana

Note